Freeburg, une ville du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 Freeburg Township, un township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 , une communauté non incorporée du comté de Houston dans le Minnesota.
 Freeburg, un village du comté d'Osage, dans le Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Stark dans l'Ohio.
 Freeburg, un borough du comté de Snyder, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Freeburg, une ville fictive dans le jeu This Is the Police.